Egzemplar je reč muškog roda, po vrsti reči imenica. Egzemplar predstavlja pojedinačni predmet iz niza istovetnih predmeta, jedan jedini primerak u zbirci, primerak, uzorak (obično štampane knjige ili rukopisa). Može predstavljati i pojedinačni otisak (knjiga, bakroreza). Još jedno značenje reči egzemplar je predstavnik određene vrste, roda i sl, a može označavati i osobu ili ličnost, sa odlikama koje karakterišu određeni tip ljudi – sinonim bi tada bio „klasični primer“.

Etimološko poreklo i upotreba 
Egzemplar je reč koja se veoma retko čuje u srpskom jeziku, najčešće samo u stručnoj literaturi. Etimološko poreklo reči egzemplar je latinska reč exemplar (primerak, uzorak), izvedena od reči exemplum (primer).

Izvedenice 
Pridev izveden od ove imenice je „egzemplaran“ (lat. exemplaris), što znači primeran, uzoran, onaj koji treba da posluži kao primer. Može značiti i onaj koji služi za opomenu, zastrašivanje radi radi odvraćanja od sličnih dela. Egzemplarna kazna bila bi ona koja treba da posluži kao zastrašujući primer drugima.

Reference

Spoljašnje veze 

 Rečnik srpskoga jezika
 Veliki rečnik stranih reči i izraza
 Leksikon stranih reči i izraza

Латински изрази